Елибаев — фамилия. Известные носители:

 Елибаев, Абдуразак Алпысбаевич (1908—2000) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Елибаев, Рамазан Кабдолдинович (род. 1947) — казахский певец и композитор.